Крисюк Андрій Вікторович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Крисюк Арсен Євстахович (1922—1944) — український військовик, сотник УПА, провідник Горохівського районного проводу ОУНР.

Примітки